Небеса могут подождать:
 «Небеса могут подождать» — комедия 1943 года Эрнста Любича, основанная на пьесе Ладислауса Бус-Фекете «Дни рождения».
 «Небеса могут подождать» — фильм 1978 года Уоррена Битти, поставлен по фильму «А вот и мистер Джордан идёт» режиссёра Гарри Сигалла.

См. также 
 Небеса подождут